El coll de tords és un sistema de caça d'aus amb xarxa que presenta sovint una estructura de pedra en sec anomenada galera. Aquesta pot estar constituïda per un simple paretó o per una estructura mes complexa.

Per la seva funció, els colls de tords estan ubicats a les zones de pas de les aus. Estan fets de pedra viva adobada i són de planta rectangular o quadrada.

Bibliografia 
 Guillem Alomar Canyelles et al.: La pedra en sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Palma: Consell Insular de Mallorca FODESMA, 2001.

Referències 

Caça